Фернанду Мануэл Феррейра Фонсека (; родился 14 марта 1997 года, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Пасуш де Феррейра». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Фонсека — воспитанник клуба «Порту». В 2015 году он стал чемпионом Португалии в первенстве юношей до 19 лет. В том же году Фернанду начал привлекаться к составу дубля. В 2016 году Фонсека во второй раз выиграл юношеское первенство, а также Сегунда лигу, хотя не принял участие ни в одном матче. 6 мая 2017 года в матче против «Маритиму» он дебютировал в Сангриш лиге. Летом того же года для получения игровой практики Фернанду на правах аренды перешёл в «Эшторил-Прая». В матче против «Тонделы» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2016 году Фонсека в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Гондураса, Алжира и Германии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Фонсека принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Жил Висенте»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»